Hangasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hangasjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (9,85 ha)
Hangasjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753865-176671), sjö i Kiruna kommun,  (12,3 ha)
Hangasjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753866-176610), sjö i Kiruna kommun,  (22,6 ha)
Hangasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 755797-179425), sjö i Kiruna kommun,  (5,34 ha)
Hangasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757088-178212), sjö i Kiruna kommun,  (20,7 ha)

Finland
Hangasjärvi (sjö i Kuusamo, Norra Österbotten, Finland),  (60,7 ha)
Hangasjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,45, long 23,38)
Hangasjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,75, long 28,75)
Hangasjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten)
Hangasjärvi (sjö i Finland, Kajanaland)
Hangasjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen)
Alimmainen Hangasjärvi – en sjö i kommunen Posio
Ylimmäinen Hangasjärvi – en sjö i kommunen Posio

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn